Oronoque (rivier), rivier in het Tigri-gebied dat door Suriname en Guyana wordt geclaimd
 Oronoquevallen of Oronoque Falls, watervallen in het Tigri-gebied
 Oronoque (film), een film uit 1976 van Aat den Ouden en Theo van de Sande
 Oronoque (Kansas), een unincorporated community in Norton County, Kansas, Verenigde Staten
 Orinoco, rivier in Venezuela